Molekulska formula -{C14H10O}- se može odnositi na:

 Antron
 Difenilketen